Fontaines (Saône-et-Loire)
 Fontaines (Vendeia)
 Fontaines (Yonne)